Förste ist der Name folgender Orte:

 Förste, Dorf im südwestlichen Harzvorland und Ortsteil der Stadt Osterode am Harz im Landkreis Göttingen (ehemals Landkreis Osterode am Harz) in Südniedersachsen
 Groß Förste, Ort bei Hildesheim 

außerdem mit gleicher Aussprache
 Föhrste, Dorf im Landkreis Hildesheim, Ortsteil von Alfeld (Leine)

Förste oder Foerste ist der Familienname folgender Personen:
 August Frederick Foerste (1862–1936), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Erich Förste (1892–1963), deutscher Marineoffizier
 Joachim Förste (* 1934), deutscher ehemaliger Hochschullehrer und Politiker (SPD)
 Maxime Foerste (* 1991), deutsche Schauspielerin 
 Ulrich Foerste (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 William Foerste (1911–1967), deutscher germanistischer Dialektologe, Linguist und Mediävist